Оскар за най-добра женска роля е категория въведена от Американската филмова академия, в която се номинират за наградата „Оскар“ изявили се през годината актриси. Предложенията са не повече от пет. Дават се по списък на допуснатите филми чрез тайно гласуване от членовете на академията, които са актьори и актриси . Първите 5 с най-много гласове се номинират за наградата. Победителката се определя с общо гласуване на всички активни пожизнени членове на академията .

Носителки и номинирани 
Долните таблици показват всички номинирани за наградата актриси по десетилетия. Носителката на приза е записана с удебелен шрифт на цветен фон, първа в списъка за съответната година.

1920-те

1930-те

1940-те

1950-те

1960-те

1970-те

1980-те

1990-те

2000-те

2010-те

2020-те

Рекорди

Най-много награди 
Катрин Хепбърн – 4 (1934, 1968, 1969, 1982) от 12 номинации. Записана е в „Рекордите на Гинес“. Обявена е от Американския филмов институт за най-голямата звезда сред жените на класическото кино в Холивуд.12 актриси имат по 2 награди.

Най-много номинации 
Мерил Стрийп – 17 (1982 – 2018), от тях 3 награди.

Най-дълъг период на номинациите 
Катрин Хепбърн – 49 години творческа дейност (1934 – 1982).

Външни препратки 
 Oscars.org (официален сайт на Академита)
 Oscar.com (Сайт за Официалната церемония)
 Награди на академията – Бази данни (официален сайт)
 Снимки на най-добрите женски роли, номинации за 80-годишната история (People.com)

Източници 

Награди на филмовата академия на САЩ